

Sport
 Mano a mano est une expression désignant dans la corrida le fait que deux matadors combattent six taureaux.

Culture
 Mano a mano est un film argentin réalisé par Eduardo Morera et sorti en 1930 ;
 Mano a mano est un film mexicain réalisé par Arcady Boytler et sorti en 1932 ;
 Mano a mano est une série télévisée espagnole de 1981 ;
 Mano a mano est un court métrage français réalisé par Yann Lebeault et sorti en 1995 ;
 Mano a mano est un film américain réalisé par Alex Hennech et sorti directement en vidéo en 2005 ;
 Mano a mano est une série télévisée brésilienne de 2005, créée par David Morales et Scott A. Wood.